Wold:
 Herman (Ole Andreas) Wold
 Steven Gene Wold